Моисе́й Иса́евич Хигеро́вич (6 июля 1897 — 1983) — советский учёный в области строительных материалов, лауреат Сталинской премии.

Родился в Минске 6 июля 1897 года в состоятельной еврейской семье. В 1915 году окончил Минскую гимназию и поступил на химическое отделение Московского промышленного училища. В 1918 году ушел с 4 курса и работал техником в различных организациях промышленности.

В 1922 году зачислен в МГУ на физико-математический факультет, затем перешёл на выделившийся из него химический факультет, который окончил в 1929 году, после чего работал старшим научным сотрудником в Центральном НИИ промышленных сооружений (ЦНИПС).

С 1939 года в Московском инженерно-строительном институте им. В. В. Куйбышева (МИСИ), с 1940 года доцент кафедры строительных материалов. Одновременно в 1939—1940 годах научный сотрудник Академии архитектуры СССР.

После начала Великой Отечественной войны направлен на строительство Уральского автозавода. Там создал лабораторию строительных материалов, контролировал качество бетона для устройства фундаментов, в том числе для оборудования, монтируемого в промерзшие грунты.

В 1944 году возглавил созданный в МИСИ им. В. В. Куйбышева строительно-технологический факультет и был его деканом до 1948 года. В 1958—1968 гг. заведовал кафедрой строительных материалов.

Доктор технических наук (1955), профессор (1958).

Одновременно с МИСИ по совместительству работал в НИИ цемента, группа ученых которого, и он в их числе, в 1950 году получила Сталинскую премию за создание и внедрение в производство нового вида цемента — гидрофобного портландцемента.
Также награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями: «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и «В память 800-летия Москвы».

Умер в 1983 г. Урна с его прахом установлена в колумбарии Донского монастыря.

Сочинения:
 Гидрофобный цемент и гидрофобнопластифицирующие добавки в бетонах и растворах / М. И. Хигерович, Г. И. Горчаков, Х. М. Лейбович. — М. : Промстройиздат, 1953. — 118 с.: ил.
 Строительные материалы : [учеб. пособие для инж.- строит. вузов и фак.] / М. И. Хигерович, О. М. Иванов, Г. И. Горчаков, А. Г. Домокеев, Е. А. Ерофеева. — М. : Высш. шк., 1966. — 335 с.
 Физико-химические и физические методы исследования строительных материалов : [учеб. пособие для строит. вузов и фак.]. — М. : Высш. шк., 1968. — 191 с.
 Строительные материалы : учебник / Г. И. Горчаков, А. Г. Домокеев, И. А. Рыбьев, М. И. Хигерович. — М. : Стройиздат, 1970. — 367 с.: ил.
 Вяжущие вещества, бетоны и изделия из них : [учеб. пособие для строит. специальностей вузов] / Г. И. Горчаков, М. И. Хигерович, О. М. Иванов. — М. : Высш. шк., 1976. — 294 с.
 Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, растворов и бетонов / М. И. Хигерович, В. Е. Байер. — М. : Стройиздат, 1979. — 125 с. — Библиогр.: с. 112—123.
 Производство глиняного кирпича: (физико-химические способы улучшения свойств) / М. И. Хигерович, В. Е. Байер. — М. : Машиностроение, 1984. — 95, [1] с. : ил., табл. — (Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов). — Библиогр.: с. 95 (21 назв.).

Семья — жена, дочь. Младший брат — Рафаил Исаевич Хигерович (1911—1994) — писатель, драматург.

Источники 
 К 120-летию со дня рождения Моисея Исаевича Хигеровича. Этапы жизни, научная и педагогическая деятельность [6 июля 1897—1983] / Д. В. Орешкин // Строит. материалы. — 2017. — № 7. — С. 48. — (Юбиляры отрасли).
 https://idea.vrnlib.ru/article/letayushhaya-mashina-bratev-rajt/
 https://cyberleninka.ru/article/n/k-120-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-moiseya-isaevicha-higerovicha-yubilyary-otrasli
 Семидесятилетие Моисея Исаевича Хигеровича. Журнал Строит. материалы № 8, 1967; 
 М.И. Хигерович (к столетию со дня рождения). Журнал Бетон и железобетон № 3, 1997; 
 Вестник Московского Государственного строительного университета, вып. II, 1997.

Химики СССР
Преподаватели Московского государственного строительного университета
Выпускники химического факультета МГУ
лауреаты Сталинской премии
Доктора технических наук